Бернули може да се отнася за:

Учени 

Бернули е фамилията на цяла династия швейцарски учени – основно математици и физици:
 Якоб Бернули (1654 – 1705) – диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения, диференциална геометрия, вариационно смятане, теория на вероятностите
 Йохан Бернули (1667 – 1748) – диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения, диференциална геометрия, вариационно смятане
 Николас Бернули (1687 – 1759) – теория на вероятностите, частни диференциални уравнения
 Николас II Бернули (1695 – 1726) – диференциални уравнения, механика, философия
 Даниел Бернули (1700 – 1782) – механика на флуидите, теория на струните, теория на вероятностите, теория на редовете, диференциални уравнения, алгебра
 Йохан II Бернули (1710 – 1790) – теория на вероятностите, периодични дроби
 Йохан III Бернули (1744 – 1807) – астрономия, теория на вероятностите
 Якоб II Бернули (1759 – 1789) – механика, диференциални уравнения, музикална акустика

Понятия 
Различни понятия в математиката са наречени на членове на династията:
 Диференциално уравнение на Бернули – на Якоб Бернули
 Лемниската на Бернули – на Якоб Бернули
 Неравенство на Бернули – на Якоб Бернули
 Числа на Бернули – на Якоб Бернули
 Уравнение на Бернули – на Даниел Бернули
 Полином на Бернули
 Триъгълник на Бернули

Вижте също 
 Брахистохрона#Решението на Йохан Бернули

Родословни дървета